Branchiobdella — рід кільчастих червів ряду Branchiobdellida.

Види 
 B. astaci
 B. balcanica
 B. balcanica
 B. cheni
 B. digitata
 B. domina
 B. hexodonta
 B. italica
 B. kobayashii
 B. kozarovi
 B. macroperistomium
B. minuta
 B. monodontus
 B. orientalis
 B. parasita
 B. pentodonta
 B. teresae

Посилання 
 

Кільчасті черви
Роди кільчастих червів